Zilla är ett släkte av spindlar som beskrevs av Carl Ludwig Koch 1834. Zilla ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjulspindlar
Zilla